Apen ist der Name von

 Christian von Apen (gen. um 1590–1604), deutscher Maler.
 Apen (Adelsgeschlecht)

Apen ist 
 die Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland in Niedersachsen.

Siehe auch:
 Appen